Влади́мир Касья́нов:
 Касьянов, Владимир Леонидович (1940—2005) — российский биолог, академик РАН.
 Касьянов, Владимир Павлович (1883—1960) — русский советский актёр, сценарист, кинорежиссёр.
 Касьянов, Владимир Тихонович (1888—1952) — инженер и учёный в области электромашиностроения, лауреат Сталинской премии.